USS Philadelphia ha sido el nombre utilizado por seis buques de la Armada de los Estados Unidos en honor a la ciudad de Filadelfia, Pennsylvania.

 El primer  fue un cañonero construido en 1776 en Lago Champlain por Benedict Arnold y hundido en la batalla de la Isla Valcour.
 El segundo  fue una fragata de vela de 36 cañones, capturada en la Guerra de Trípoli y quemada.
 El tercer  fue un vapor de ruedas usado en la Guerra de Secesión.
 El cuarto  fue un crucero protegido dado de alta en 1890, en servicio hasta 1926.
 El quinto  fue un crucero ligero dado de alta en 1937, activo durante la Segunda Guerra Mundial, y vendido a Brasil en 1951.
 El sexto  fue un submarino de ataque de clase Los Angeles dado de alta en 1977, y dado de baja en 2010

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos